Middlebrook ist der Familienname folgender Personen:

 Diane Middlebrook (1939–2007), US-amerikanische Autorin und Biografin
 James Middlebrook (* 1977), englischer Cricketspieler
 Martin Middlebrook (* 1932), britischer Militärhistoriker, Mitglied der Royal Historical Society

Middlebrook ist der Mittelname folgender Personen:
 Chester Middlebrook Pierce (1927–2016), US-amerikanischer Psychiater

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Middlebrook (Arkansas)
 Middlebrook (Maryland)
 Middlebrook (Virginia)

Siehe auch:
 Middlebrooks